Termenul „Bayer” se poate referi la:

Bayer AG un concern din Leverkusen
Bayer un locuitor al landului Bayern (Bavaria)
Un club sportiv:
 Bayer 04 Leverkusen
 Bayer Uerdingen
 SC Bayer 05 Uerdingen
 SG Bayer Wuppertal/Uerdingen/Dormagen
 SV Bayer Wuppertal
 TSV Bayer Dormagen